Cerdocyonina — підтриба хижих ссавців з родини псових, ендеміки Америки. Хоча Cerdocyonina зовнішністю й поведінкою схожі на лисиць (Vulpini), вони ближче пов'язані з псами (Canina).

Кладограма 
Кладограма, наведена нижче, базується на філогенезі Ліндблад-То та ін. (2005):

Примітки 

Псові
Підтриби ссавців